Pintosaurus es un género extinto de pararreptil procolofónido basal del Pérmico Superior o Triásico Inferior encontrado en depósitos del noreste de Uruguay. Es conocido a partir del holotipo FC-DPV 1181, un cráneo parcial. Fue recolectado de la Formación Buena Vista de la Cuenca Paraná, en Colonia Orozco, en el departamento Cerro Largo. Fue nombrado originalmente por Graciela Piñeiro, Alejandra Rojas y Martín Ubilla en 2004 y la especie tipo es Pintosaurus magnidentis. El nombre de la especie significa "dentario grande" en griego.

Filogenia 
Cladograma según Cisneros, 2008:

Referencias 

Parareptilia
Fósiles de América del Sur
Fósiles del Triásico
Animales extintos descritos en 2004